Assaré kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Assaré (kommun), Ceará, 
 Assaré (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar